Le Championnat de squash du British Open masculin 2012 est l'édition 2012 du British Open qui se déroule à l'O2 Arena à Londres du 14 au 20 mai 2012. Nick Matthew gagne son troisième British Open, en battant Ramy Ashour en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant ce tableau:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2012
 Saison 2012 de la PSA

Liens externes 
PSA British Open 2012

masculin 2012
Compétition de squash à Londres
PSA World Series 2012
Sport en Angleterre en 2012
Sport en mai 2012